Localidades
 Cárdenas (Cuba)
 Cárdenas (Espanha)
 Cárdenas (Táchira), Venezuela
 Cárdenas (San Luis Potosí), México
 Cárdenas (Tabasco), México
 Cárdenas (Nicarágua)

Pessoas
 García López de Cárdenas - explorador espanhol do século XVI.
 Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970) - militar, político e estadista mexicano.